ATC peut référer à :

en aéronautique
 Air Traffic Control, en anglais, soit contrôle du trafic aérien ;
 Air Traffic Controller, en anglais, soit contrôleur aérien ;
  ;

 en audiovisuel
 Acoustic Transducer Company ;
 Air Track Cam, un système de caméra aérienne conçu et produit par Loumasystems ;

en automobile et trafic routier
 , en anglais, terme désignant un véhicule à trois roues ;
 ATC, le service d'autobus du groupe National Express, aux États-Unis ;

dans le domaine ferroviaire
 Automatic Train Control, en anglais, soit surveillance automatique des trains, une technologie britannique utilisée dans le transport ferroviaire au Danemark, permettant l'interopérabilité ferroviaire ;
 ATC - Routes du Mondes est une association à but non lucratif de voyage et de tourisme;

en marine de guerre
 Armored Troop Carrier ou Tango Boat - LCM-6 modifié (blindage des superstructures) pour le combat de rivière (Mobile Riverine Force au Vietnam) ;

en médecine
 angioplastie transluminale de coronaire, une technique en cardiologie qui permet de redonner un calibre normal à une coronaire au moyen d'un ballonnet ou d'un stent ;
 antidépresseur tricyclique, une classe d'antidépresseurs ;
 classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique, le système de classification des médicaments, et la codification des groupes créés ;
Association Toxicologie Chimie, créée par Henri Pézerat et présidée par André Picot ;
 Association tunisienne de chirurgie.

en musique
 ATC, un groupe allemand d'eurodance ;

en astronomie
 Astronomy Technology Centre, ayant pris part au développement du télescope VISTA ;

dans le domaine de l'éducation
 activités et techniques de communication, une gamme de licences professionnelles intégrables après un DUT SRC (ou d'autres formations, selon la spécialité de la licence professionnelle).